

Cinema
 Casablanca – film del 1942 di Michael Curtiz

Geografia

Casablanca – comune del Cile della provincia di Valparaíso
Casablanca – vulcano in Cile

Casablanca – census-designated place dell'Arizona
Casablanca – ex area non incorporata della California
Casablanca – ex area non incorporata del Texas

Altro
Casablanca – quartiere dell'Avana, Cuba
 Casablanca – città del Marocco
Casablanca – villaggio del Perù

Persone
Domenico Casablanca – vescovo cattolico italiano

Televisione
Casablanca – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1955
Casablanca – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1983
Casablanca – programma televisivo culturale trasmesso dal 1990.

Altro
 Casablanca – classe di portaerei
 Casablanca Records – etichetta discografica statunitense
 Casablanca – mensile antimafia nato nel 2006 diretto da Riccardo Orioles
 42776 Casablanca – asteroide della fascia principale
 Casablanca (gioco da tavolo) – pubblicato da Adica Pongo nel 1983